Empire State é um filme americano de 2009, do gênero drama, dirigido por Jeremy Podeswa.

Elenco
 Mike Vogel - Sam Cochrane

Links externos
 Empire State no Internet Movie Database.

Filmes dos Estados Unidos de 2009
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa